Вакса:

 Вакса — то же, что гуталин.
 Вакса — деревня в Пермском крае.
 Вакса — река в Пермском крае.